Els dolops (en llatí dolopes, en grec antic Δόλοπες) eren una tribu epirota. El seu país és conegut per Dolòpia. Tenien al nord als athamans; a l'est als tessalis; al sud als etolis; i a l'oest als amfílocs. Eren governats per un rei, tributari de Tessàlia i després de Macedònia.

Referències 

Grups hel·lènics